Premiul Tony pentru cea mai bună actriță într-un rol principal dintr-un musical este un premiu Tony acordat actriței votate drept cea mai bună într-un musical, indiferent de recenzii. 

Premii cinematografice pentru cea mai bună actriță
Musical 01 Femei